Ferdinand Folef von Innhausen und Kniphausen, jonker Folef van Nienoord, de burgemeester van Leek en Marum.
 Everard Meyster, een Nederlands dichter en aristocraat.